Il doppio del Stella Artois Championships 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Goran Ivanišević e Diego Nargiso.

John Fitzgerald e Anders Järryd hanno battuto in finale 6–4, 7–6 Ivaniševic and Nargiso.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (campioni)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)
 Kelly Jones /  Rick Leach (semifinali)

 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (primo turno) 
 Steve DeVries /  David Macpherson (secondo turno) 
 Luke Jensen /  Laurie Warder (primo turno) 
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 1992
ATP Tour 1992